Драгёр ():
 Драгёр — коммуна в Дании;
 Драгёр — город в Дании.